Марко Милошевич (; ) — сербский футболист, вратарь.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2009 году в составе клуба «Земун».

В 2012 году подписал контракт с клубом «Раднички» Нова-Пазова.

В 2014 году играл за белградский «Синджелич».

В 2015 году стал игроком сербского клуба «Вождовац», за который провёл 22 матча.

В начале 2020 года перешёл в казахстанский клуб «Каспий».

Достижения 
 «Астана»
 Чемпион Казахстана: 2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Астаны»

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Земун»
Игроки ФК «Графичар»
Игроки ФК «Раднички» Нова-Пазова
Игроки ФК «Смедерево»
Игроки ФК «Синджелич» Белград
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Астана» (2009)